Казнаков — фамилия:

 Казнаков, Александр Николаевич (1871—1933) — полковник, путешественник, натуралист.
 Казнаков, Василий Геннадьевич (1822—1877) — тайный советник, начальник I Округа путей сообщения.
 Казнаков, Геннадий Геннадьевич (1833—1870) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Казнаков, Леонид (род. 1963) — советский фигурист, серебряный призёр чемпионата СССР 1984 года в одиночном катании.
 
 Казнаков, Сергей Николаевич (1863—1930) — искусствовед, действительный статский советник.